

Toponyme 

 Marmande : commune française de Lot-et-Garonne ;
 Marigny-Marmande : commune française d'Indre-et-Loire, d'où le nom du château de Marmande.

Patronyme 

 Francis Marmande : écrivain français.

Divers 
 Marmande : variété de tomate.
 Marmande : rivière du centre de la France, entre les départements de l'Allier et du Cher.